TRN ist die Abkürzung für

 Flughafen Turin im IATA-Flughafencode
 Terrain Referenced Navigation, die geländedatengestützte Navigation
 Token Ring Network, eine ältere Vernetzungstechnik für Computernetzwerke, siehe Token Ring
 Total Return Net, eine Typenbezeichnung für Investmentfonds
 Transports Régionaux Neuchâtelois, ein Schweizer Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs
  Transports Publics Neuchâtelois [sic]
 Türkische Republik Nordzypern

Abkürzung